Salihi est un patronyme dérivé du prénom Salih, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1989), footballeur macédonien ;
 Hamdi Salihi (né en 1984), footballeur albanais.

Notes et références 

Patronyme arabe
Patronyme marocain
Homonymie de patronyme albanais